Whitbourne pode referir a:
 Whitbourne (Terra Nova e Labrador)
 Whitbourne (Inglaterra)
 Richard Whitbourne - colonizador inglês.

Desambiguação